Weißbach oder Weissbach ist der Name folgender Personen:
 Christian Weißbach (1906–1962), deutscher Ingenieur
 Ernst Weißbach, deutscher Schriftsteller
 Franz Heinrich Weißbach (1865–1944), deutscher Altorientalist
 Gabriele Weißbach (* 1954), deutsche Komponistin, Berufsmusikerin und Verlegerin
 Giso Weißbach (* 1940), deutscher Schauspieler und Sänger
 Hans-Jürgen Weißbach (* 1950), deutscher Soziologe
 Herbert Weißbach (1901–1995), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher
 Julie Weißbach (* 1982), deutsche Künstlerin und Singer-Songerwriterin
 Karl Weißbach (1841–1905), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Milan Weißbach (* 1989), deutscher Handballspieler
 Olaf Weißbach (* 1956), DDR-Dissident und Politologe, Geschäftsführer der Havemann-Gesellschaft
 Richard Weissbach (1882–1950), deutscher Verleger
 Rüdiger Weißbach (* 1962), Professor für Wirtschaftsinformatik am Department Wirtschaft der HAW Hamburg
 Teresa Weißbach (* 1981), deutsche Schauspielerin

Weißbach oder Weissbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Weißbach (Hohenlohe), Gemeinde im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Weißbach (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Weißbach bei Lofer, Gemeinde im Bezirk Zell am See (Pinzgau), Salzburger Land

Ortschaften:
 Weißbach an der Alpenstraße, Ortsteil der Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weißbach (Amtsberg), Ortsteil der Gemeinde Amtsberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Weißbach (Bad Reichenhall), Ortsteil der Stadt Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weißbach (Königsfeld), Ortsteil der Gemeinde Königsfeld, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Weißbach (Langenweißbach), Ortsteil der Gemeinde Langenweißbach, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Weißbach (Neukirch), Ortsteil der Gemeinde Neukirch, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Weißbach (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weißbach (Pfronten), Ortsteil der Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Weißbach (Schmölln), Ortsteil der Stadt Schmölln, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Weißbach (Steina), Ortsteil der Gemeinde Steina, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Weißbach (Uhlstädt-Kirchhasel), Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Weißbach (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

 Weißbach (Gemeinde Ebenau), Ort bei Ebenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Weißbach (Gemeinde Koppl), Ort bei Koppl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Weißbach (Gemeinde Pennewang), Ort bei Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

 Albeuve, Ortschaft der Gemeinde Haut-Intyamon im Kanton Freiburg

sowie:
 Weißbach, deutscher Name von Bílý Potok pod Smrkem, Gemeinde im Okres Liberec, Liberecký kraj, Tschechien
 Weißbach, deutscher Name von Bílý Potok (Javorník), Ortsteil der Gemeinde Javorník, Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien
 Weißbach, deutscher Name von Panchià, Gemeinde in der Provinz Trient, Italien

Gewässer:
 Weißbach (Almbach), rechter Zufluss des Almbachs beim Einfluss in den Wiestalstausee bei Hinterwinkl (Ebenau), Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Weißbach (Ammersee), südlicher Zufluss des Ammersees nahe der Ammermündung bei Mitterfischen, Gemeinde Pähl, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Weißbach (Bischofswieser Ache), linker Zufluss des rechten Hauptstrang-Oberlaufs Frechenbach der Bischofswieser Ache oder Bischofswiesener Ache nahe bei Winkl, Gemeinde Bischofswiesen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weißbach (Fränkische Saale), rechter Zufluss der Fränkischen Saale bei Ipthausen (Stadt Bad Königshofen), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Weißbach (Gera), linker Zufluss der Gera bei Kühnhausen, kreisfreies Erfurt, Thüringen
 Weißbach (Goldach), rechter Zufluss der Goldach beim Siedlungsplatz Goldachhof von Ismaning, Landkreis München, Bayern
 Weißbach (Grabenbach), rechter Zufluss aus dem Lettengebirge des Grabensbachs (zur Saalach) bei Weißbach, Stadt Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weißbach (Haselbach), linker Zufluss des Haselbach (Pulsnitz) im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Weißbach (Haßlach), rechter Zufluss der Haßlach in Neukenroth, Gemeinde Stockheim, Landkreis Kronach, Bayern
 Weißbach (Herpf), linker Zufluss der Herpf bei Gerthausen (Rhönblick), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Weißbach oder Tuffbach, linker Zufluss des Inns zwischen Hötting und Mühlau in Innsbruck, Statutarstadt, Tirol
 Weißbach (Lausitzer Neiße), linker Zufluss der Lausitzer Neiße bei Hartau (Zittau), Landkreis Görlitz, Sachsen; siehe Weißbachtal (Zittauer Gebirge)
 Weißbach (Lichte), linker Zufluss der Lichte bei Unterweißbach, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Weißbach (Loferbach), linker Zufluss des hier noch Haselbach genannten Loferbachs vor Winkl, Gemeinde Waidring, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Weißbach (Mindel), rechter Zufluss der Mindel bei Hasberg (Gemeinde Kirchheim), Landkreis Unterallgäu Bayern und linker Abzweig der Flossach
 Weißbach (Mühlbach Nord), rechter Zufluss des Mühlbach Nord nach der Mundinger Mühle, Mundingen (Stadt Emmendingen), Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg, der in die Elz (Rhein) mündet
 Weißbach, deutscher Name des Czerwony Potok (tschechisch Bílý potok), linker Zufluss der Raczyna bei Ujeździec (Paczków), Polen; entspringt in Tschechien
 Weißbach (Rhaner Bach), linker Oberlauf des Rhaner Bachs (zur Schwarzach) bis zum Wirnetshof (Gemeinde Schönthal), Landkreis Cham, Bayern; mit Abschnittsnamensfolge Aigenbach → Mühlbach →Weißbach
 Weißbach (Roda), linker Zufluss der Roda bei Lippersdorf (Lippersdorf-Erdmannsdorf), Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Weißbach (Rodach), linker Zufluss der Rodach (zum Main) vor Rieblich, Markt Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Weißbach (Saalach) – zwei Zuflüsse der Saalach; flussabwärts:
 Weißbach (Saalach, Lofer), rechter Zufluss bei Weißbach bei Lofer, Bezirk Zell am See (Pinzgau), Land Salzburg
 Weißbach (Saalach, Schneizlreuth), linker Zufluss bei Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weißbach (Saale), rechter Zufluss der Saale bei Weißen (Uhlstädt-Kirchhasel), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Weißbach (Schamlahbach), rechter Zufluss des Schamlahbachs bei Lochtum, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Weißbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbach in Gundhelm (Schlüchtern), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Weißbach (Schwarzenberger Gegenbach), linker Zufluss des Schwarzenberger Gegenbach in Schwarzenberg am Böhmerwald, Oberösterreich
 Weißbach oder Weiß (Sieg), linker Zufluss der Sieg im Siegerland in Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Weißbach, deutscher Name des Bílý potok (Smědá), linker Zufluss der Smědá in Bílý Potok pod Smrkem, Okres Liberec, Liberecký kraj, Tschechien
 Weissbach (Sitter), linker Oberlauf der Sitter bis Weissbad, Gemeinde Schwende, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Weißbach (Spree), linker Zufluss der Spree bei Taubenheim/Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Weißbach, deutscher Name des Bílý potok (Svratka), rechter Zufluss der Svratka in Veverská Bítýška, Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
 Weißbach, deutscher Name der Vișa, linker Zufluss der Târnava Mare nahe Copșa Mică, Kreis Sibiu, Siebenbürgen, Rumänien
 Weißbach (Wilde Weißeritz), linker Zufluss der Wilden Weißeritz nahe Schönfeld (Dippoldiswalde), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Weißbach (Werra), rechter Zufluss der Werra in Themar, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Weißbachtal heißen darüber hinaus:
 Weißbachtal (Thüringer Wald), Tal des Weißbach (Lichte) (zur Lichte), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Weißbachtal (Schneizlreuth), Tal des Weißbach (Saalach, Schneizlreuth), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weißbachtal (Wilnsdorf), Tal des Weißbachs oder der Weiß, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Weißbachtal (Zittauer Gebirge), Tal des Weißbachs (Lausitzer Neiße), Landkreis Görlitz, Sachsen; auf der Grenze zu Tschechien
 Weißbachtal bei Reichenbach im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis. Auch gleichnamiges Naturschutz- und Natura 2000-Gebiet

Siehe auch:
 Weisbach
 Weißach
 Weißebach
 Weißenbach
 Wissbach, mundartlich für Weissbach in der Schweiz